Westensee, település Németországban
Westensee, tó Németországban